Григорианский музей светского искусства () — один из григорианских музеев Ватикана.

Музей основан в 1844 году папой Григорием XVI. Вначале он находился в Латеранском дворце и назывался «Музей религиозного искусства и языческой культуры». Позднее получил название «Григорианский музей светского искусства» (), или «Музей языческих древностей». В экспозиции собраны произведения языческой античности, найденные на территории Ватикана в начале XIX века: римские реплики греческих скульптур, статуи, рельефы, саркофаги. Среди них: статуя Софокла (римская реплика с греческого бронзового оригинала), римская реплика (с утратами) знаменитой скульптурной группы Мирона «Афина и Марсий», Нептун (римская копия с греческого оригинала IV века до н. э.), портрет Ливии, жены Августа. В 1963 году по распоряжению Папы Иоанна XXIII музей перенесли в Ватикан. Рядом с Пинакотекой было построено новое здание (открыто для публики в 1970 году).

Музей разделен на 4 секции:
 Римские реплики греческих оригиналов;
 Произведения римской скульптуры;
 Саркофаги (с изображениями Геракла, Адониса, Ореста, Марса, Реи Сильвии);
 Римская скульптура (II—III веков)

См. также 
 Григорианский Этрусский музей
 Григорианский Египетский музей
 Музей Пио-Кристиано
 Этнологический миссионерский музей

Литература 
 

Музеи Ватикана
Музеи, основанные в 1840 году